La Supercoupe de la CAF 2016 (officiellement la Supercoupe de la CAF Orange 2016 pour des raisons de sponsoring) est la  édition de la Supercoupe de la CAF. Le match oppose le TP Mazembe, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2015 à l'ES Sahel, vainqueur de la Coupe de la confédération 2015. 

La rencontre se déroule le  au Stade Tout Puissant Mazembe à Lubumbashi, en RD Congo. 

Le TP Mazembe gagne le match 2-1, remportant son troisième titre de Supercoupe de la CAF.

Match

Notes et références 

2016
Afrique
Sport en février 2016
Compétition de football en république démocratique du Congo
Football à Lubumbashi